Valmon ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Valmon (* 1965), US-amerikanischer Leichtathlet
 Meredith Rainey Valmon (* 1968), US-amerikanische Mittelstreckenläuferin